Capulí (del náhuatl capulli) es el nombre de plantas diversas del continente americano, entre ellas:

 Physalis pubescens, una planta de la familia de las solanáceas;
 Prunus serotina (Cerezo negro), una planta de la familia de las rosáceas;
 Physalis alkekengi, una planta de la familia de las solanáceas;
 Eugenia uniflora, un arbusto neotropical de la familia de las mirtáceas.

También puede hacer referencia a:

 la cultura Capulí, una cultura precolombina de regiones montañosas de lo que hoy son Ecuador y Colombia;
 Capulí, Vallejo y su Tierra, nombre de un festival de literatura y cultura que tiene lugar anualmente en Santiago de Chuco, Perú, la ciudad natal del poeta César Vallejo.